Marcin Wrona (ur. 1969) – polski dziennikarz
 Marcin Wrona (1973–2015) – polski reżyser